Bjarke Møller kan henvise til

 Bjarke Møller (journalist), en dansk journalist (født 1966)
 Bjarke Møller (ishockeyspiller), en dansk ishockeyspiller (født 1985)